Melvin Harrison "Mel" Turpin (28 de dezembro de 1960 - 8 de julho de 2010) foi um basquetebolista profissional norte-americano.

Estatísticas na NBA

Temporada regular

Playoffs 

Mortos em 2010
Basquetebolistas do Kentucky
Suicidas dos Estados Unidos
Basquetebolistas suicidas
Naturais de Lexington (Kentucky)